Der Phitsanulok Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Phitsanulok der auch in der gleichnamigen Provinz Phitsanulok liegt. Der Verein spielt in der Thai League 3 (Northern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2005 gegründet. Von 2007 bis 2008 spielte der Verein in der zweiten Liga, der Thai Premier League Division 1. Die Saison 2008 schloss man mit einem 16. Platz ab und man musste den Weg in die Drittklassigkeit antreten. Bis 2013 spielte man in der Regional League Division 2. Hier trat man in der Northern Region an. 2013 belegte man einen zweiten Platz und man stieg wieder in die Zweite Liga auf. Das Gastspiel dauerte aber nur ein Jahr. Nachdem man 2015 einen 16. Platz belegte, musste man wieder den Weg in die Drittklassigkeit antreten. 2015 und 2016 spielte der Verein wieder in der Regional League Division 2, Northern Region. Mit Einführung der Ligareform 2017 trat der Verein in der Thai League 4, ebenfalls in der Northern Region, an. Die beste Platzierung erzielte man 2011 als man Meister der Region North wurde.
Zur Rückserie 2011 wurde der Verein umbenannt. Der Verein hieß seit Mitte 2011 das Phitsanulok TSY FC. Das TSY stand für den Hauptsponsor Thai Seng Yont. Unter neuer Vereinsführung wurde der Verein 2015 wieder in seinen ursprünglichen Namen umbenannt.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Phitsanulok Provincial Administrative Organization Stadium (Phitsanulok PAO Stadion) aus. Bei dem 3066 Zuschauer fassenden Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Eigentümer des Stadions ist die Phitsanulok Provincial Administrative Organization.

Spielstätten

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2
 2011 – Meister
 2012 – 2. Platz
 2013 – 2. Platz

 Thai League 3 – North: 2021/22 (2. Platz)
 Thai League 3 – North: 2022/23 (Meister)

Spieler 
Stand: 27. Januar 2023

Trainerchronik

Ehemalige Spieler

Beste Torschützen seit 2014

Saisonplatzierung

Weblinks 
 
 
 
 Phitsanulok FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Phitsanulok FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Phitsanulok FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Phitsanulok, FC
Sport (Phitsanulok)
Gegründet 2005